Cancela ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Cancela (1892–1957), argentinischer Redakteur und Schriftsteller
 Augusto Cancela de Abreu (1895–1965), portugiesischer Politiker
 José Cancela (* 1976), uruguayischer Fußballspieler
 José Luis Cancela (* 1961), uruguayischer Diplomat
 Walter Cancela, uruguayischer Diplomat